Влади́мир Ива́нович Козло́в:
 Козлов, Владимир Иванович (1945—2012) — советский космонавт.
 Козлов, Владимир Иванович (род. 1960) — казахстанский политик.
 Козлов, Владимир Иванович — Заслуженный тренер России по самбо.
 Козлов, Владимир Иванович (1980) — российский поэт, литературовед, журналист. Примечания